From the Cradle to Enslave е втори EP албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 30 октомври 1999 г. от Music for Nations. Съдържа две нови песни: заглавната и Of Dark Blood and Fucking. Останалото от диска е кавър песни и презаписана песен от Dusk... and Her Embrace. През 2012 г. е преиздаден от The End Records.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Стюърт Анстис – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Лес Смит – клавиши
 Уъс Саргинсън – барабани в From the Cradle to Enslave, Death Comes Ripping и Sleepless
 Ейдриън Ерландсън – барабани в Of Dark Blood and Fucking и Dawn of Eternity
 Николас Баркър – барабани в Funeral in Carpathia (Be Quick or Be Dead Version)
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1999 година